Свети Никола (270–343) хришћански је светац из 4. века. 

По њему су добили име:

Насеља
 Свети Никола, град и седиште истоимене општине у Северној Македонији
 , мјесни одбор града Ријеке, Хрватска
 Свети Никола, бивше име бугарског града (тада село)  до 1951. године
 , село у општини Каварна, Бугарска

Острва
 Свети Никола, острво код Будве, Црна Гора
 Свети Никола (или Михољска превлака, Острво цвећа), острво код Тивта, Црна Гора

Планине
 Свети Никола, планина у југоисточној Србији
 , планина на острву Хвар, Хрватска
 Свети Никола, старо име врха Шипка, централна Стара планина
 , планински превој у западној Старој планини

Особе
 Свети Никола Мистик, патријарх цариградски из 10. века
 Свети Никола, друго име православног свеца Николаја Салоса Псковског
 Свети Никола Толентински (1246–1446)
 Свети Никола Тавелић (1340–1391), први хрватски светац, фрањевац, мученик
 Свети Никола Софијски, светац који је живео у 16. веку
 Свети Никола од Фљуе (1417–1487)
 Николај Исповедник
 Николај Мецовски
 Никола Хрисоверг

Остало
 Свети Никола, празник који се слави 6. децембра широм централне Европе, а нарочито у Холандији и Белгији (види Синтерклас)
 У Србији се дан Светог Николе, 19. децембар, слави као црквени празник и слава (види Никољдан)
 Свети Никола, општина у Северној Македонији
 Свети Никола, лука у Пули, Хрватска
 Свети Никола, тврђава у Шибенику, Хрватска
 , ветропарк у општини Каварна, Бугарска
 Свети Никола, стадион у Барију, Италија
 Свети Никола, лист младих Барске надбискупије

Види још 
 Списак цркава посвећених Светом Николи